

Antroponimi 
 Carlotta – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Carlotta – cantante italiana
 Carlotta d'Aragona (Carlotta d'Aragona, Principessa di Taranto, c. 1479/1480-1506) – figlia maggiore ed eventuale erede di Federico IV, Re di Napoli
 Carlotta d'Asburgo-Lorena (1921-1989) – principessa imperiale d'Austria, principessa reale d'Ungheria e Boemia
 Carlotta del Belgio (1840-1927) – nata principessa del Belgio, arciduchessa d'Austria e imperatrice del Messico per matrimonio
 Carlotta I di Cipro (1444-1487) – regina di Cipro, regina titolare di Gerusalemme e Armenia, principessa di Antiochia
 Carlotta di Essart (1580-1651) – contessa de Romorantin e duchesse de Vitry, amante del re Enrico IV di Francia
 Carlotta di Holstein-Oldenburg (1759-1818) – principessa di Oldenburg e regina di Svezia
 Carlotta di Hanau-Lichtenberg (1700-1726) – principessa di Assia-Darmstadt per matrimonio
 Carlotta di Hannover (1766-1828) – regina del Württemberg per matrimonio
 Carlotta di Lussemburgo (1896-1985) – granduchessa di Lussemburgo dal 1919 al 1964
 Carlotta di Rohan-Soubise (1737-1760) – principessa di Condé per matrimonio
 Carlotta di Savoia (1445-1483) – regina consorte di Francia
 Carlotta di Schaumburg-Lippe (1864-1946) – regina di Württemberg per matrimonio
 Carlotta del Valentinois (Charlotte Grimaldi, 1898-1977) – principessa ereditaria di Monaco
 Carlotta di Württemberg (1807-1873) – nata duchessa di Württemberg, granduchessa di Russia per matrimonio

Pagine correlate
 Carlotta d'Assia
 Carlotta di Borbone
 Carlotta di Hannover (disambigua)
 Carlotta di Meclemburgo-Strelitz
 Carlotta di Prussia (disambigua)
 Carlotta di Sassonia